Antonín Navarrský (22. dubna 1518 La Fère – 17. listopadu 1562 Les Andelys) byl sňatkem s Janou III. Navarrskou králem Navarry od roku 1555 do své smrti. Byl prvním panovníkem z rodu Bourbonů, kterého byl hlavou od roku 1537. Jeho synem byl Jindřich IV. Francouzský.

Rodina 
Narodil se v La Fère v Pikardii ve Francii, jako syn Karla Bourbonského, vévody z Vendôme, a jeho manželky, Františky z Alençonu. Byl starším bratrem Ludvíka I. de Condé.

Manželství 
Dne 20. října 1548 se v Moulins oženil s Janou III. Navarrskou, dcerou Jindřicha II. Navarrského a jeho manželky Markéty z Angoulême. Sňatkem se stal králem Navarry, hrabětem z Foix, Bigorre, Armagnacu, Périgordu, a vikomtem z Béarn. Bylo oznámeno, že se do něho Jana zamilovala, ale jeho další činy ukázaly, že jí byl nevěrný. Jižní území Navarrského království bylo v roce 1512 obsazeno Španělskem, což se snažil změnit. Byl připraven něco obětovat svým politickým zájmům.

Náboženství 
Nemohl se rozhodnout pro náboženství, a tak své přesvědčení oficiálně několikrát změnil. Jeho návrat ke katolictví ho rozdělil s jeho manželkou a vyhrožoval, že ji zapudí. Měl poměr s Luisou de La Béraudière de l'Isle Rouhet, „la belle Rouet“, se kterou měl syna Karla, arcibiskupa z Rouenu.

I když byl jeho bratr Ludvík I. de Condé hlavou protestantské frakce, strávil většinu svého života v boji za krále Francie. Kateřina Medicejská, regentka za svého syna Karla IX., ho v roce 1561 jmenovala generálporučíkem království. Když jeho žena v roce 1562 dovolila hugenotům vydrancovat kapli Vendôme a kostely ve městě, vyhrožoval, že jí pošle do kláštera. Nalezla útočiště v Béarn. Byl ješitný a vrtkavý.

Byl smrtelně zraněn při obléhání Rouenu dne 13. listopadu 1563. Zemřel v Les Andelys, v Eure.

Potomci 
Se svou manželkou, Janou, měl několik dětí:
 1. Jindřich (21. 9. 1551 – 20. 8. 1553), vévoda z Beaumontu
 2. Jindřich IV. (13. 12. 1553 Pau – 14. 5. 1610 Paříž), král Navarry od roku 1572 a král Francie od roku 1589 až do své smrti
 I. ⚭ 1572 Markéta z Valois (14. 5. 1553 Saint-Germain-en-Laye – 27. 3. 1615 Paříž), rozvod 1599
 II. ⚭ 1600 Marie Medicejská (26. 4. 1575 Florencie – 3. 7. 1642 Kolín nad Rýnem)
 3. Ludvík (1555–1557), hrabě z Marle
 4. Magdaléna (*/† 1556)
 5. Kateřina Bourbonská (7. 2. 1559 Paříž – 13. 2. 1604 Nancy), v letech 1576–1596 vládla jako regentka v knížectví Béarn
 ⚭ 1599 Jindřich II. Lotrinský (8. 11. 1563 Nancy – 31. 7. 1624 tamtéž), vévoda lotrinský od roku 1608 až do své smrti

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Navarrští králové
Vévodové z Vendôme
Hrabata z Foix
Hrabata z Bigorre
Hrabata z Armagnacu
Vikomti z Béarnu
Narození v roce 1518
Úmrtí v roce 1562
Muži
Pohřbení v kostele sv. Jiří ve Vendôme
Narození 22. dubna
Úmrtí 17. listopadu